Earl Walter Seibert (né le  à Berlin — aujourd’hui Kitchener — en Ontario, mort le ) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il a joué pour les Black Hawks de Chicago, les Rangers de New York et les Red Wings de Détroit.

Earl a été un élément important des victoires de la Coupe Stanley de 1933 avec les Rangers et de 1938 avec les Black Hawks. Il a été intronisé au temple de la renommée du hockey en 1963, et avec son élection, il a fait partie de la première combinaison père et fils au temple de la renommée en rejoignant son père Oliver Seibert. En 1998, il a été désigné comme étant le  joueur de hockey de tous les temps par le magazine The Hockey News.Il est mort le  à l'âge de 78 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1927-1928|| Greenshirts de Kitchener || AHO|| || || || || || || || || || 
|-
| 1927-1928|| Greenshirts de Kitchener || OHA-Sr.|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1928-1929|| Greenshirts de Kitchener || AHO|| || || || || || || || || || 
|-
| 1929-1930|| Indians de Springfield|| Can-Am|| 40|| 4|| 1|| 5|| 84|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Indians de Springfield|| Can-Am|| 38|| 16|| 11|| 27|| 96|| 4|| 2|| 0|| 2|| 16
|-
| 1931-1932|| Rangers de New York|| LNH|| 46|| 4|| 6|| 10|| 88|| 7|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
| 1932-1933|| Rangers de New York|| LNH|| 45|| 2|| 3|| 5|| 92|| 8|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 1933-1934|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 13|| 10|| 23|| 66|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1934-1935|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 6|| 19|| 25|| 86|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1935-1936|| Rangers de New York|| LNH|| 17|| 2|| 3|| 5|| 6|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 15|| 3|| 6|| 9|| 19|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 1936-1937|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 43|| 9|| 6|| 15|| 46|| || || || || 
|-
| 1937-1938|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 48|| 8|| 13|| 21|| 38|| 10|| 5|| 2|| 7|| 12
|-
| 1938-1939|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 48|| 4|| 11|| 15|| 57|| || || || || 
|-
| 1939-1940|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 36|| 3|| 7|| 10|| 35|| 2|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1940-1941|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 46|| 3|| 17|| 20|| 52|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 1941-1942|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 46|| 7|| 14|| 21|| 52|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1942-1943|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 44|| 5|| 27|| 32|| 48|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 50|| 8|| 25|| 33|| 20|| 9|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1944-1945|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 22|| 7|| 8|| 15|| 13|| || || || || 
|-
| 1944-1945|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 25|| 5|| 9|| 14|| 10|| 14|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 1945-1946|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 18|| 0|| 3|| 3|| 18|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Capitals d'Indianapolis || LAH|| 24|| 2|| 9|| 11|| 19|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1946-1947|| Indians de Springfield || LAH || 19|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 

| | 645|| 89|| 187|| 276|| 746|| 66|| 11|| 8|| 19|| 76

Références 

Naissance en décembre 1911
Naissance à Berlin (Ontario)
Décès en mai 1990
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Indians de Springfield (1926-1932)
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Champion de la Coupe Stanley
Membre du Temple de la renommée du hockey
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 78 ans